Troitski (Russisch voor "drie-eenheid") wordt als naam gebruikt voor:

Plaatsen 
 Troitski (oblast Sverdlovsk), plaats in de oblast Sverdlovsk
 Troitski (oblast Vologda), plaats in de oblast Vologda

Personen 
 Aleksej Troitski (1866-1942), een Russisch schaakstudiecomponist